Die Superliga 2019/20 (nach dem Sponsor, der Gewerkschaft 3F, auch 3F Superliga) war die 30. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 12. Juli 2019 mit dem Spiel des FC Midtjylland gegen den Esbjerg fB eröffnet und endete verspätet am 29. Juli 2020.

Titelverteidiger war der FC Kopenhagen.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der globalen COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb nach dem 24. Spieltag Mitte März 2020 ausgesetzt und zum 28. Mai mit einer Nachholpartie des 21. Spieltags wieder aufgenommen. Wie in den restlichen europäischen Ligen, die nach der Unterbrechung wieder starteten, fanden die Spiele der Superliga ohne Zuschauer statt.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Superliga 2018/19:
  FC Kopenhagen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Superliga 2018/19:
  FC Midtjylland
  Esbjerg fB
  Brøndby IF
  Odense BK
  FC Nordsjælland
  Aarhus GF
  Randers FC
  Aalborg BK
  Sønderjysk Elitesport
  AC Horsens
 der feste Aufsteiger der 1. Division 2018/19:
  Silkeborg IF
 die Sieger der Aufstiegs-Play-offs:
  Hobro IK (Superliga)
  Lyngby BK (1. Division)

Trainer, Ausrüster, Sponsoren und Stadien 
Die folgenden Daten beziehen sich jeweils auf den Saisonbeginn:

Trainerwechsel

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Platzierungsrunden

Meisterschaftsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet
Tabelle

Kreuztabelle

Tabellenverlauf

Abstiegsrunde

Gruppe 1 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Tabellenverlauf

Gruppe 2 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Tabellenverlauf

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
 Runde 1
Die beiden Gruppenersten und -zweiten der Abstiegsrunde spielten in zwei Runden einen Sieger aus, der dann in der 3. Runde gegen den Dritten der Meisterschaftsrunde einen weiteren Europa-League-Teilnehmer ermittelte. Da sich Sønderjysk Elitesport bereits durch den Pokalsieg für die 3. Qualifikationsrunde zur Europa-League qualifiziert hatte, rückte der AC Horsens direkt in die zweite Runde vor. Sønderjysk Elitesport musste nicht mehr in den Qualifikationsspielen antreten.

Das Hinspiel fand am 11., das Rückspiel am 19. Juli 2020 statt.

|}

 Runde 2
Der Sieger der ersten Runde (Odense BK) traf in der zweiten Runde auf den AC Horsens, der durch die direkte Qualifikation von Sønderjysk Elitesport für die Europa-League-Qualifikation nicht in der ersten Runde antreten musste.

Das Hinspiel fand am 23., das Rückspiel am 26. Juli 2020 statt.

|}

 Runde 3
In der dritten Runde traf der Sieger der zweiten Runde auf den Drittplatzierten der Meisterschaftsrunde, um in einem direkten Duell den letzten Teilnehmer für die Europa-League-Qualifikation zu ermitteln.

Ausgetragen wurde das Spiel am 29. Juli 2020, womit es das letzte der Saison war.

|}

Relegation 
Aufgrund der geplanten Verkleinerung der Liga von 14 auf 12 Mannschaften stiegen, anders als in den Vorjahren, die beiden schlechtesten Mannschaften der Abstiegsrunde direkt ab. Die beiden Drittplatzierten traten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um einen dritten Absteiger im direkten Duell zu ermitteln. Der Gewinner (Lyngby BK) verblieb in der Superliga, der Verlierer (Hobro IK) stieg in die 1. Division ab.

Das Hinspiel fand am 13., das Rückspiel am 20. Juli 2020 statt.

|}

Statistiken

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Schiedsrichter 
Im Vergleich zur Vorsaison kamen mit Jonas Hansen, Jakob Sundberg und Aydin Uslu gleich drei neue Schiedsrichter auf die Liste. Nicht mehr als Schiedsrichter in der höchsten dänischen Spielklasse aktiv waren dafür Michael Johansen und Peter Munch Larsen.

Besonderes 
Als weltweit erster Fußballklub ermöglichte der Aarhus GF im ersten Saisonspiel nach der zwangsweisen Unterbrechung gegen den Randers FC Anhängern beider Lager eine digitale Teilnahme am Spiel. Über die Plattform Zoom konnten sich die Fans einwählen und ihre Bilder auf Leinwänden, die auf den jeweiligen Tribünen aufgestellt wurden, anzeigen lassen.

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20